Якуб Зборжил (; , Брно, Чехия) — чешский хоккеист, защитник. Воспитанник ХК «Комета Брно». В настоящее время играет за клуб НХЛ «Бостон Брюинз».

Карьера

Клубная 
Якуб Зборжил начал свою хоккейную карьеру в юниорских командах ХК «Комета Брно». В 2014 году он перебрался за океан, где выступал на протяжении трёх сезонов за клуб «Сент-Джон Си Догз» из главной юниорской хоккейной лиги Квебека. На драфте НХЛ 2015 года его выбрал «Бостон» в первом раунде под 13-м номером.

Сезон 2017/18 он провёл в АХЛ за фарм-клуб «Бостона» «Провиденс Брюинз».

16 ноября 2018 года сыграл свой первый матч в НХЛ за «Бостон Брюинз». Из-за травмы Здено Хары он вошёл в основной состав команды на игру с «Даллас Старз», сыграв около 11 минут. Сезон 2020/21 стал первым полноценным сезоном Зборжила в НХЛ. В регулярном чемпионате он провёл 42 из 56 матчей, набрав 9 очков (0+9), но в плей-офф Зборжил участие не принял, будучи запасным защитником.

Сборная Чехии 
В составе юниорской и молодёжной сборной Чехии принимал участие в четырёх чемпионатах мира (двух юниорских и двух молодёжных). На чемпионате мира среди юниоров 2014 года стал серебряным призёром.

Достижения 

 Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2014
 Серебряный призёр мемориала Иван Глинки 2014
 Бронзовый призёр мемориала Иван Глинки 2013
 Чемпион юниорской лиги Квебека 2017

Статистика

Клубная карьера

Международная

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Чехии
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Комета»
Игроки «Сент-Джон Си Догз»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Задрафтованные ХК «Бостон Брюинз»